Die Süper Lig 2004/05 war die 47. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 6. August 2004 mit dem Spiel Çaykur Rizespor gegen Fenerbahçe Istanbul und endete am 28. Mai 2005 mit dem 34. Spieltag. Vom 20. Dezember 2004 bis 27. Januar 2005 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Türkischer Meister wurde Fenerbahçe Istanbul. Absteiger waren Sakaryaspor, İstanbulspor und Akçaabat Sebatspor. Türkischer Pokalsieger wurde Galatasaray Istanbul.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2004/05 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren der Erst- und Zweitplatzierten der 2. Liga Sakaryaspor und Ankaraspor sowie der Sechste Kayserispor. Während Sakaryaspor nach fünf Jahren und Kayserispor nach sechs Jahren zurückkehrten, war es für Ankaraspor hingegen die erste Erstligateilnahme in deren Vereinsgeschichte.

In der Zweitligasaison 2003/04 beendete Kayserispor die Saison als Sechster, dennoch stieg man auf, da der Zweitplatzierte Kayseri Erciyesspor durch einen Rollentausch mit Kayserispor die Aufstiegsrechte an Kayserispor übertrug. Man tauschte sowohl den Namen, als auch die komplette Mannschaft mit Kayserispor, somit stieg Kayserispor mit dem Kader von Kayseri Erciyesspor auf. Erciyesspor blieb zunächst weiter in der 2. Liga, ehe es ein Jahr später als zweiter Verein aus Kayseri in die Süper Lig aufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul 

* Fabiano (14/–) hat den Verein während der Saison verlassen.

Weblinks 
 Süper Lig – Saison 2004/05 auf kicker.de
 Süper Lig – Saison 2004/05 auf der offiziellen Website des türkischen Fußballverbands (türkisch)
 

2004 05
Fußballsaison 2004/05